Het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 20 - 2014  is de zesde editie zijn van het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 20 en wordt gehouden van 5 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014. Canada, de organisator van het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2015, organiseert tevens dit toernooi/. Duitsland won het toernooi.

Keuze van het organiserend land 
Op 3 maart 2011 maakte het Uitvoerend comité van de FIFA bekend Canada het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2015 mag organiseren hierdoor mochten zij ook dit toernooi organiseren. Het is de vierde keer dat Canada een wereldkampioenschap organiseert na het Wereldkampioenschap voetbal onder 17 - 1987, Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 19 - 2002 en het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 - 2007

Geplaatste teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Doelpuntenmakers 
7 doelpunten
  Asisat Oshoala

5 doelpunten
  Sara Däbritz
  Pauline Bremer

4 doelpunten
  Claire Lavogez

3 doelpunten
  Theresa Panfil
  Lena Petermann
  Faustine Robert
  Lindsey Horan
  Juliette Kemppi
  Ri Un-sim
  Jon So-yon
  Uchechi Sunday

2 doelpunten
  Zhu Beiyan
  Clarisse Le Bihan
  Janine Beckie
  Sherifatu Sumaila
  Steph Skilton
  Emma Rolston
  Lee So-dam
  Tanya Samarzich
  Courtney Dike

1 doelpunt
  Kim So-hyang
  Choe Yun-gyong
  Ri Un-yong
  Choe Un-hwa
  Sini Laaksonen
  Rebecca Knaak
  Byanca
  Carol
  Zhang Zhu
  Tang Jiali
  Lei Jiahui
  Zhang Chen
  Kim So-yi
  Lee Geum-min
  Martha Harris
  Beth Mead
  Nikita Parris
  Kadidiatou Diani
  Mylaine Tarrieu
  Griedge Mbock Bathy
  Aminata Diallo
  Aissatou Tounkara
  Melissa Herrera
  Michelle Montero
  Fabiola Ibarra
  Osarenoma Igbinovia
  Chinwendu Izehuo
  Loveth Ayila
  Megan Lee
  Tayla O'Brien
  Valerie Sanderson
  Nichelle Prince
  Silvana Romero
  Jennifer Mora
  Rose Lavelle
  Makenzy Doniak
  Jennifer Cudjoe

Eigen doelpunten
  Fabiola Villalobos (voor Frankrijk)

Referenties 

Wereldkampioenschap voetbal meisjes
Voetbal in 2014
Vrouwenvoetbal in Canada
Voetbal